Пуерто Анчо има више значења:

 Пуерто Анчо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Анчо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Анчо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуерто Анчо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику